Caldwell megye (Észak-Karolina)
 Caldwell megye (Kentucky)
 Caldwell megye (Louisiana)
 Caldwell megye (Missouri)
 Caldwell megye (Texas)